

Történelmi népnév 

besenyő – feltételezések szerint kipcsak-török nyelvet beszélő törzsszövetség a honfoglalás korában

Földrajzi nevek 

Magyarország

Besenyő - a Fejér megyei Besnyő község ideiglenes neve 1950-ben
Besenyőtelek – község Heves megyében

Ládbesenyő – község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Rinyabesenyő – község Somogy megyében
Szirmabesenyő v. Sajóbesenyő – nagyközség Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Zalabesenyő – 1958-tól Zalaegerszeg városrésze, Zala megyében

Románia

Búzásbesenyő (rom. Beşineu, Valea Izvoarelor) – falu Maros megyében
Csernabesenyő (rom. Pecinişca) – falu Krassó-Szörény megyében
Besenyő (rom. Viişoara) – falu Beszterce-Naszód megyében
Nagybesenyő v. Óbesenyő (rom. Dudeştii Vechi, Beşenova Veche) – falu Temes megyében
Sepsibesenyő (rom. Pădureni) – falu Kovászna megyében
Székásbesenyő v. Oláhbesenyő v. Pogányfalu (rom. Secăşel v. Beşineu) – falu Fehér megyében
Újbesenyő (rom. Dudeştii Noi, Beşenova Nouă) – falu Temes megyében

Besenyő nyereg (rom. Şaua Beşineu) – hegység Szeben megyében
Besenyő patak (rom. Pârâul Beşineu) – patak Szeben megyében
Besenyői-tó – tó Kovászna megyében Sepsibesenyő közelében

Szerbia

Besenyő – település Szávaszentdemeter (szrb. Сремска Митровица) községben
Besenyőmonostor – település Szávaszentdemeter (szrb. Сремска Митровица) községben

Szlovákia

Besenyő (szk. Bešeňov), középkori település Elecske és Récsény területén
Besenyőfalu (szk. Bešeňová) – község a Rózsahegyi járásban
Besenyőpetőfalva (szk. Pečeňady) – község a Pőstyéni járásban, Pecsenyéd és Petőfalva egyesítésével jött létre
Felsőbesenyő – község a Garamszentkereszti járásban
Zsitvabesenyő (szk. Bešeňov) – falu az Érsekújvári járásban

Történeti földrajz 

Besenyő – elpusztult település Mátészalka közelében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Besenyő - elpusztult középkori falu Budapest területén

Kitalált személy 
Besenyő Pista bácsi

Lásd még 
 Besenyő eredetű helynevek
 Pecsenyéd (ném. Pöttsching) – falu a Nagymartoni járásban, Ausztriában a besenyők népnevéből
 Besnyő (egyértelműsítő lap)